Ел Дескансо има више значења:

 Ел Дескансо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Дескансо (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Дескансо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Дескансо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дескансо (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дескансо (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Дескансо (Окотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Дескансо, Рамон Хонгитуд (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Дескансо (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Дескансо (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Дескансо, Лончерија (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Дескансо (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Дескансо (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику